Die Freie-Partie-Weltmeisterschaft 1937 war die zehnte UIFAB-Weltmeisterschaft in der Freien Partie. Das Turnier fand vom 18. bis zum 22. Februar in Bern in der Schweiz statt. Es war die zweite Freie-Partie-Weltmeisterschaft in der Schweiz.

Geschichte 
Der neue und alte Weltmeister in der Freien Partie hieß in Bern wieder Juan Butrón. Er zeigte bei seinem Sieg bisher noch nie erreichte Bestmarken. Mit 87,65 stellte er einen neuen Weltrekord im Generaldurchschnitt (GD) auf und verbesserte seine Rekord Höchstserie (HS) aus dem letzten Jahr auf die neue Bestmarke von 1972. Der Titel war für Butrón aber in der Finalrunde noch nicht sicher. Nach einer Niederlage gegen den Franzosen Jean Galmiche kam es in der letzten Partie zum Aufeinandertreffen mit dem bislang ungeschlagenen Österreicher Ernst Reicher. Durch einen Sieg mit 500:107 in 10 Aufnahmen konnte Butrón punktemäßig zu Reicher aufschließen. Damit kam es wie schon 1934 in Wien zu einer Stichpartie. Wieder war Reicher daran beteiligt. Ihm widerfuhr das gleiche Schicksal wie in Wien. Sein Gegner beendete die Partie in einer Aufnahme und gewann den Titel. Erstmals auf dem Siegerpodest landete der Franzose Constant Côte der Dritter wurde.

Turniermodus 
Es wurde in zwei Gruppen à sechs Spieler in einer Vorrunde im Round Robin Modus gespielt. Die letzten beiden jeder Gruppe schieden aus. Die restlichen acht Spieler spielten im Round Robin Modus gegeneinander der Weltmeistertitel aus. Die Partien gegen die ausgeschiedenen Spieler wurden in der Endrunde nicht gewertet. Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde 

mini|300px|Der Vorgängerbau: das Casino, das an der Stelle des heutigen Parlamentsgebäudes stand (Foto von 1895)

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Freie-Partie-Weltmeisterschaft
Karambolageveranstaltung 1937
Billardturnier in Genf